Stellvertreter steht für:

 Stellvertreter, Person mit der Befugnis, eine höhere Position in deren Vakanzfall temporär zu übernehmen
 Stellvertreter (Entwurfsmuster), Entwurfsmuster in der Softwarearchitektur
 die Stellvertretung im rechtlichen Sinne
 Element eines Repräsentantensystems in der Mathematik

Der Stellvertreter ist der Titel folgender Werke:

 Der Stellvertreter (1918), deutscher Stummfilm von Regisseur Manfred Noa
 Der Stellvertreter, ein Dokumentarschauspiel von Rolf Hochhuth (1963)
 Der Stellvertreter (2002), deutsch-französische Verfilmung des Hochhuth-Stücks

Siehe auch: